Trichechus hesperamazonicus — вимерлий вид ламантина, який мешкав близько 40 тисяч років тому в річці Мадейра, в бразильському штаті Рондонія. Він відомий з цього єдиного місця, а також можлива знахідка з місця бразильському штаті Акко.

Філогенетика

Примітки 

Ссавці плейстоцену
Сирени
Вимерлі тварини, описані 2020